Strejček může být:

 hovorově strýc
 (dříve) starší místní venkovský muž, soused (zejména v přátelském oslovení)

české příjmení
 Alfred Strejček (* 1941) – český herec a moderátor
 Emilie Strejčková (1939–2009) – česká pedagožka a environmentalistka
 Ivo Strejček (* 1962) – český politik ODS
 Jan Jaroslav Strejček viz Jan Bor – divadelní režisér, otec Jana
 Jan Strejček – český divadelní režisér, syn Jana Jaroslava
 Jarmila Nygrýnová-Strejčková (1953–1999) – česká atletka
 Jaroslava Strejčková (1924–2005) – česká divadelní dramaturgyně a rozhlasová režisérka
 Václav Strejček – český fotbalista, obránce

Odkazy

Související články 
 Strýc (rozcestník)
 Strýček

Externí odkazy